

Pessoas
Fred McMurray
Jamie McMurray
Sam McMurray

Localidades
McMurray (Pensilvânia)
Ou ainda:
Fort McMurray
Lake McMurray

Outros
Teste de McMurray

Desambiguações de sobrenomes